Incubus, alapvetően a démonológiában bevett fogalom

 Incubus, 1965-ös amerikai horrorfilm
 Incubus, amerikai rockegyüttes